Millville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Millville (Alabama)
 Millville (Arkansas)
 Millville (Connecticut)
 Millville (Delaware)
 Millville (Florida)
 Millville (Illinois)
 Millville (Indiana)
 Millville (Iowa)
 Millville (Kalifornien)
 Millville (Kentucky)
 Millville (Massachusetts)
 Millville (Michigan)
 Millville (Minnesota)
 Millville (Missouri)
 Millville (New Jersey)
 Millville (New York)
 Millville (Ohio)
 Millville (Pennsylvania)
 Millville (Rhode Island)
 Millville (Tennessee)
 Millville (Utah)
 Millville (Virginia)
 Millville (West Virginia)
 Millville (Wisconsin)
 Millville (Town), Wisconsin

in Kanada:
 Millville (New Brunswick)
 Millville (Nova Scotia)